Crimini del cuore (Crimes of the Heart) – opera teatrale del 1978
Crimini del cuore (Crimes of the Heart) – film del 1986
Crimini del cuore (Scorned: Love Kills) – programma televisivo statunitense